Wężyk – miejscowość w województwie mazowieckim
 wężyk – rodzaj haftu używanego w Wojsku Polskim
 „wężyk” – gra komputerowa
 wężyk spustowy – urządzenie używane w fotografii

Zobacz też 
 Wężyki